«Volver a vivir» puede referirse a:
Películas
 Volver a vivir (1941), película argentina dirigida por Adelqui Millar.
 Volver a vivir (1968), película española dirigida por Mario Camus.
 Volver a vivir ("Unhook the Stars") (1996), película dirigida por Nick Cassavetes.
Televisión
 Volver a vivir (1996), telenovela venezolana realizada por RCTV.
 Música
 Volver a vivir (1998), álbum de vallenato de Diomedes Díaz e Iván Zuleta.